Му́тность воды́ — показатель, характеризующий уменьшение прозрачности воды в связи с наличием неорганических и органических тонкодисперсных взвесей, а также развитием планктонных организмов.
Причинами мутности воды может быть наличие в ней песка, глины, неорганических соединений (гидроксида алюминия, карбонатов различных металлов), а также органических примесей или живых существ, например бактерио, фито- или зоопланктона. Также причиной может быть окисление соединений железа и марганца кислородом воздуха, что приводит к образованию коллоидов.

Мутность воды в реках и прибрежных районах водоёмов повышается при дождях, паводках, таянии ледников. Как правило, зимой уровень мутности в водоёмах наиболее низкий, наиболее высокий весной и во время летних дождей.

Следует отметить, что на прозрачность воды влияет не только мутность, но и её цвет.

Измерение 
Мутность воды определяется через сравнение исследуемой воды со стандартными взвесями.

Традиционно в качестве стандартной взвеси использовалась взвесь каолина (глины), а результат измерений выражался в миллиграммах (каолина) на литр (или кубический дециметр). В настоящее время в качестве стандартной популярна взвесь формазина (полимера) при этом мутность измеряют в ЕМ/литр (единицы мутности на литр, также единицы мутности по формазину (ЕМФ), ).

Для измерения мутности используется фотометрическая методика (стандарт ISO 7027, ) с единицей измерения мутности . Агентство защиты окружающей среды США и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) используют для измерения мутности единицу . Кроме того, используется , которая определяется как величина, обратная минимальной толще воды, сквозь которую не видно пламени свечи.

Большинство единиц теоретически легко пересчитываются одна в другую (на деле эти соотношения не соблюдаются во всём диапазоне измерений, так как методы калибровки для разных единиц не совпадают):

1 FTU = 1 ЕМФ = 1 ЕМ/литр = 1 FTU = 1 FNU = 1 NTU = 0.053 JTU

Пересчёт в мг/л зависит от материала и сильно варьируется, от 1 NTU = 0.13 мг/литр (кремнезём в виде диатомита) до 1 мг/л (каолин). Российский ГОСТ 3351-74 устанавливал (с 01.01.2018 г. документ не действует на территории РФ) соотношение 1 ЕМ/литр = 0.58 мг/литр для каолина.

Нормирование 
Мутность питьевой воды нормируется в основном из-за того, что мутная вода защищает микроорганизмы при ультрафиолетовом обеззараживании и oблегчает рост бактерий, а также из эстетических соображений. Например, ВОЗ мутность с точки зрения влияния на здоровье не нормирует, с точки зрения внешнего вида рекомендует мутность не выше 5 NTU, а с точки зрения обеззараживания — не выше 1 NTU.

Примечания

См. также 
 Мутность атмосферы
 Прозрачность воды

Ссылки 
 Мутность и прозрачность
 ГОСТ 3351-74. Вода питьевая. Методы определения вкуса, запаха, цветности и мутности.

Вода
Гидрология
Океанология